Pidde ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Pidde, Pseudonym eines unbekannten Buchautors
 Werner Pidde (* 1953), deutscher Politiker (SPD) und thüringischer Landtagsabgeordneter